Морозильна бонета — один з видів холодильного обладнання, який використовується, в основному, для продажу продуктів харчування, оскільки не має верхньої кришки.

Загальний вигляд 
Зазвичай, прямокутної форми, відкриті зверху. Фронтальні стіни бонети зроблені з прозорого скла, що дозволяє максимально продемонструвати товар. З метою економії електроенергії і збереження температурного режиму окремі види та моделі бонет мають прозорі розсувні кришки.

Застосування 
Зазвичай морозильні бонети використовуються в торговельних залах, магазинах, складських приміщеннях для демонстрації та нетривалого зберігання заморожених продуктів та напівфабрикатів (м'яса, птиці, риби, овочів, фруктів, ягід тощо).

Основні характеристики 
По температурному режиму морозильні бонети відносяться до низькотемпературного холодильного устаткування і підтримують температурний режим у діапазоні -18...-24°С.

Примітки

Джерела 
 Бонети морозильні 

Холодильна техніка
Кріотехніка